Gerzon Armando Chacón Varela (San Cristóbal, 25 de novembro de 1980) é um futebolista venezuelano.

Carreira em clubes
Sua carreira, iniciada em 1997, é bastante atrelada ao Deportivo Táchira, equipe que defendeu em quatro passagens (1997-2000, 2001-02, 2004-05 e 2006-2012), sendo um dos jogadores que mais vestiu a camisa dos "aurinegros". Passou também por ItalChacao (atual Deportivo Petare), Nacional Táchira e Mineros de Guayana em seu país. Seu único time defendido fora da Venezuela foi o paraguaio Sportivo Luqueño, em 2012. No mesmo ano assinou com o Aragua, seu atual clube.

Seleção
Pela Seleção Venezuelana de Futebol, Chacón jogou 21 partidas entre 1999 e 2009, sem ter marcado gols.

Atuou em apenas uma edição da Copa América, em 1999, aos dezoito anos, sendo o atleta mais novo do elenco e o segundo mais jovem do torneio (três meses e nove dias mais velho que o paraguaio Roque Santa Cruz, convocado aos 17 anos).

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Deportivo Táchira Fútbol Club
Futebolistas do Club Sportivo Luqueño
Naturais de San Cristóbal (Venezuela)
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999